Romániai települések
 Nyírmező Beszterce-Naszód megyében
 Nyírmező Hunyad megyében
 Nyírmező Fehér megyében